Немая:
 Немая, Юлия Александровна (род. 1977) — российская спортсменка.
 «Немая» — картина Рафаэля.

См. также